Великий Гэтсби:

 «Великий Гэтсби» — роман американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, опубликованный в 1925 году.

Экранизации романа

 «Великий Гэтсби» — кинофильм, США, 1926, реж. Герберт Бренон.
 «Великий Гэтсби» (англ.) — кинофильм, США, 1949, реж. Эллиотт Наджент.
 «Великий Гэтсби» — кинофильм, США, 1974 года, реж. Джек Клейтон.
 «Великий Гэтсби» — телефильм, Великобритания, США, 2000, реж. Роберт Марковиц.
 «Великий Гэтсби» — кинофильм, США, Австралия, 2013, реж. Баз Лурман.